Het seizoen 1961/62 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 3 september 1961 en eindigde op 3 juni 1962. 

VC Zwevegem Sport won in Vierde Klasse A, KFC Vigor Hamme won in Vierde Klasse B, R. Stade Waremmien FC won in Vierde Klasse en FC Eendracht Houthalen won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 US du Centre (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 3A)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3B)
 K. Hasseltse VV (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 R. Cappellen FC
 Witgoor Sport Dessel

Brabant
 K. Humbeek FC
 R. Ixelles SC

Limburg
 KFC Winterslag

Oost-Vlaanderen
 KRC Lokeren

West-Vlaanderen
 KVCS Yprois

Henegouwen
 RSC Boussu-Bois

Luik
 AS Eupen
 RC Stockay-Warfusée

Luxemburg
 Léopold Club Bastogne

Namen
 RCS Andennais

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 VC Zwevegem Sport (kampioen 4A)
 KFC Vigor Hamme (kampioen 4B)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4C)
 FC Eendracht Houthalen (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 R. Ruisbroek FC (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 4A)
 RCS Hallois (rechtstreeks uit 4A)
 KHO Merchtem (rechtstreeks uit 4B)
 RUS Binchoise (rechtstreeks uit 4B)
 SV Asse (rechtstreeks uit 4B)
 KSC Maccabi Antwerp (rechtstreeks uit 4C)
 SRU Verviers (rechtstreeks uit 4C)
 Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Grobbendonk (rechtstreeks uit 4D)
 R. Ans FC (rechtstreeks uit 4D)
 FC Heist Sportief (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4